Červená Lhota (Bílá Lhota)
 Červená Lhota (Pluhův Žďár)